

Cinema
Jonathan  – film del 1970 diretto da Hans W. Geissendörfer
Jonathan – film del 1995 diretto da François-Xavier Lecauchois
Jonathan – film del 2016 diretto da Piotr J. Lewandowski
Jonathan – film del 2018 diretto da Bill Oliver

Onomastica
Jonathan – variante inglese del nome proprio di persona Gionata
Jonathan Kashanian – personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano

Persone
Jonathan Cícero Moreira, noto semplicemente come Jonathan (1986) – calciatore brasiliano
Jonathan Silva Vieira, noto semplicemente come Jonathan (1998) – calciatore brasiliano
Rabbi Jonathan (II secolo) – saggio ebreo
Don Leo Jonathan, all'anagrafe Donald Heaton (1931-2018) – wrestler statunitense
Goodluck Jonathan (1957) – politico nigeriano
Joyce Jonathan (1989) – cantautrice francese
Leabua Jonathan (1914-1987) – politico lesothiano
Jonathan cento (1988) – allenatore italiano

Televisione
Jonathan - Dimensione avventura – programma televisivo di Ambrogio Fogar
Jonathan, sulle tracce dell'avventura – programma televisivo di Francesca Fogar